Las siglas PCE pueden referirse a :

 Partido Comunista de España, partido comunista español, actualmente integrado en Izquierda Unida.
 Partido Comunista Español, partido comunista español formado por terceristas, predecesor del anteriormente dicho.
 Partido Comunista de España (marxista-leninista), partido comunista español partido del Partido Comunista de España y principal impulsor del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota.
 Partido Comunista de España (reconstituido), partido comunista español formado por ex-militantes anti-revisionistas del Partido Comunista de España y brazo político de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre.
 PC Engine Consola de NEC lanzada en 1987 en Japón y en 1989 en Estados Unidos''.
 Pruebas de Competencias Específicas (PCE), exámenes que, en la mayoría de los casos, tienen que superar los estudiantes procedentes de centros extranjeros para poder estudiar en una universidad española o mejorar su nota de admisión.